Municipio Miranda es el nombre de varios municipios venezolanos:

Municipio Miranda (Falcón);
Municipio Miranda (Carabobo);
Municipio Miranda (Mérida);
Municipio Miranda (Trujillo);
Municipio Miranda (Zulia).